Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1957 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1957) was de 10e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 14 april en 23 april gespeeld in Spanje. Er deden 15 teams mee. Oostenrijk werd voor de 2e keer winnaar. De finale in Madrid werd met 3–2 gewonnen van Spanje. Frankrijk en Italië deelden de derde plaats.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Voetbal in 1957
Voetbal in Spanje
Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal